

Cinema 
Addio mia bella addio (Behind the Front) – film del 1926 di A. Edward Sutherland

Musica 
Addio mia bella addio – canzone popolare italiana composta da Carlo Alberto Bosi nel 1848